Мар'ям — Марія в Ісламі, Марія, Мар'ям, Марйам, Маріам, Марьям араб. مريم‎ Мар'ям — це мати Ісуса Христа (Іса ібн Маріам).
 Такла Мар'ям — негус Ефіопії з Соломонової династії.
 Невая Мар'ям — імператор Ефіопії з Соломонової династії.
 Мар'ям Мірзахані (перс. مریم میرزاخانی‎; народилася у травні 1977 року) — іранська математик та професор математики.
 Мар'ям Юсуф Джамал (при народженні Зенебеч Тола, 16 вересня 1984) — бахрейнська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Іса ібн Мар'ям (араб. عيسى بن مريم‎‎), (біблійний Ісус Христос) — в ісламі один з найбільших пророків (расул, улу-л-азм), надісланий до народу Ізраїлю.